Firefox kan henvise til:

 Mozilla Firefox - en fri og open source-browser som er udviklet af hundreder af frivillige udviklere løst organiseret gennem Mozilla Foundation.
 Firefox (film) - amerikansk actionthriller- og science fiction-film fra 1982 med Clint Eastwood i hovedrollen.